Сампо ():
 Сампо — в карело-финской мифологии, единственный в своём роде чудо-предмет, обладающий магической силой, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
 «Сампо» — балет на сюжет из карело-финского поэтического эпоса «Калевала».
 «Сампо» — высшая государственная награда (орден) Республики Карелия.
 «Сампо» — премия Главы Республики Карелия деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства.
 «Сампо» — российский региональный телевизионный канал с центром вещания из Петрозаводска.
 «Сампо» — бывший советский и российский кинотеатр в Петрозаводске.
 «Сампо» — художественный фильм Александра Птушко.

См. также 
 Sampo — финская финансовая группа